Illut bezeichnet:
 Illut (Bucht, Narsaq), Bucht im Distrikt Narsaq, Grönland
 Illut (Bucht, Sisimiut), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Illut (Insel), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland